Svetovni pokal v alpskem smučanju 2005 je devetintrideseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 23. oktobrom 2004 in 13. marcem 2005. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Anja Pärson in Bode Miller.

Koledar

Moški

Ženske

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

2005
2005 v športu